Het Skol World Darts Championship 2002 was de negende editie van het PDC World Darts Championship. Het toernooi werd gehouden vanaf 28 december 2001 tot en met 5 januari 2002 in de Circus Tavern in Purfleet. De Engelsman Phil Taylor won de titel voor de achtste keer op rij. In de finale versloeg hij zijn landgenoot Peter Manley met 7-0 in sets.

Prijzengeld
Winnaar: £50.000
Runner-up: £25.000
Halvefinalisten: £12.500
Kwartfinalisten: £7.000
verliezers 2e ronde: £4.000
verliezers 1e ronde: £2.500
9-darter: £100.000

Geplaatste spelers
 Alan Warriner
 Phil Taylor
 Rod Harrington
 Peter Manley
 Dennis Smith
 Roland Scholten
 John Part
 Richie Burnett
 Denis Ovens
 Steve Beaton
 Dave Askew
 Ronnie Baxter
 John Lowe
 Dennis Priestley
 Jamie Harvey
 Alex Roy

Schema

Darts in 2002
2002